Thießen ist der Name folgender Orte:

 Thießen, Ortsteil der Stadt Coswig (Anhalt) im Landkreis Wittenberg
 Thießen (Wittenberg), Ortsteil der Stadt Wittenberg, siehe Lutherstadt Wittenberg #Stadtgliederung

Thießen ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Thießen (* 1957), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Jörn Thießen (* 1961), deutscher Politiker (SPD)
 Malte Thießen (* 1974), deutscher Historiker 
 Walter Thießen (1951–2014), deutscher Manager

Siehe auch:
 Thiesen
 Thiessen